Cikondang (Cibeber), een plaats in Indonesië
Cikondang (Bojongpicung), een plaats in Indonesië
Cikondang (Ganeas), een plaats in Indonesië
Cikondang (Cingambul), een plaats in Indonesië
Cikondang (Cineam), een plaats in Indonesië